Кершо, Кершоу — английская фамилия. Известные носители:
 Кершо, Девон (род. 1982) — канадский лыжник, чемпион мира.
 Кершоу, Джозеф (1822—1894) — американский адвокат, судья и генерал армии Конфедерации.
 Кершоу, Ник (род. 1958) — британский музыкант, вокалист, композитор, музыкальный продюсер.
 Кершоу, Клейтон (род. 1988) — американский профессиональный бейсболист.
 Кершоу, Эбби Ли (род. 1987) — австралийская топ-модель и актриса.
 Кершоу, Ян (род. 1943) — британский историк.
 Кершо — административно-территориальный округ в штате Южная Каролина, США.

Примечания